Paal Fjeldstad – ex calciatore norvegese
 Sveinung Fjeldstad – ex calciatore norvegese
 Torill Fjeldstad – ex sciatrice alpina norvegese